

Onomastica
Tonello – variante del nome proprio di persona Tonio

Persone
Melanie Tonello (1992) – attrice canadese
Michelangelo Tonello (1800-1879) – politico italiano

Pagine correlate
Tonelli